Azarias est une transcription du prénom masculin hébreu  , qu’on trouve aussi sous la forme Azaria.

Dans la Bible, plusieurs personnages portent ce nom :
 Azarias, prophète hébreu du 
 Azarias, appelé aussi Ozias, fils d’Amasias, roi de Juda.
 Un des trois jeunes gens du livre de Daniel s’appelle Azarias.
 Dans le livre de Tobie, l'ange Raphaël se fait passer pour un dénommé Azarias, de la parenté de Tobit.
 Un des chefs du peuple (ou de l’armée) d’Israël du temps des Maccabées s’appelle Azarias ().

De nombreux personnages bibliques mineurs portent ce nom, ou sa variante Azaryāhu. Si l’on en croit le nombre des occurrences de ce nom au fil des généalogies ou des récits bibliques, on peut émettre l’hypothèse d’une grande popularité de ce prénom dans l’Israël des temps bibliques.

Notes et références